est la formule brute de plusieurs isomères.

 Terpénoïde
 2-bornanol, numéro CAS 
 bornéol, numéro CAS 
 isobornéol, numéro CAS 
 1,4-cinéole, numéro CAS 
 citronellal, numéro CAS 
 eucalyptol ou cinéol, numéro CAS 
 fenchol, numéro CAS 
 géraniol, numéro CAS 
 herbac, numéro CAS 
 isopinocamphéol, numéro CAS 
 linalol, numéro CAS 
 lavandulol, numéro CAS 
 nérol, numéro CAS 
 α-terpinéol, numéro CAS , racémique des énantiomères
 (R)-(+)-α-terpinéol, numéro CAS 
 (S)-(−)-α-terpinéol, numéro CAS 
 terpinène-4-ol, numéro CAS , racémique
 (R)-(−)-terpinène-4-ol, numéro CAS 
 (S)-(+)-terpinène-4-ol, numéro CAS 
  
 Aldéhyde conjugué
 trans-2-décénal, numéro CAS 
 isodihydro lavandulal, numéro CAS 

 Alcyne
 2-décyn-1-ol, numéro CAS 
 3-décyn-1-ol, numéro CAS 

 Autres
grandlure, numéro CAS 
 ipsénol, numéro CAS 
, numéro CAS  14073-97-3

Notes et références